Okręg Szkolny Lubelski
 Okręg Szkolny Lwowski
 Organizowanie Społeczności Lokalnej
 Port lotniczy Oslo-Gardermoen